Дубойс () — североамериканский топоним:
 Дубойс — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США..  
 Дубойс — город, расположенный в округе Фримонт (штат Вайоминг, США).

См. также 
 Дюбуа